Alberta Creek steht für:

 Alberta Creek (Lake Texoma), einen Fluss im Bundesstaat Oklahoma, Vereinigte Staaten
 Alberta Creek Public Use Area, einen Park im Bundesstaat Oklahoma, Vereinigte Staaten